Дуга Њива може бити:

 Дуга Њива (врх), врх планине Требаве
 Манастир Дуга Њива, манастир Српске православне цркве

Види још 
 Дуге Њиве (вишезначна одредница)